El término capuchino negro puede referirse a:
 el mono Sapajus nigritus;
 el pájaro Lonchura stygia.